

Geografia
Canada
 Tracy – villaggio della Contea di Sunbury, Nuovo Brunswick
 Tracy – località del Québec, ora parte della città Sorel-Tracy
Francia
 Tracy-Bocage – comune del Calvados
 Tracy-le-Mont – comune dell'Oise
 Tracy-le-Val – comune dell'Oise
 Tracy-sur-Loire – comune della Nièvre
 Tracy-sur-Mer – comune del Calvados
Stati Uniti d'America
 Tracy – città della Contea di San Joaquin, California
 Tracy – città della Contea di Lyon, Minnesota
 Tracy – città della Contea di Platte, Missouri

Musica
 Tracy – album di Tracy Spencer del 1987

Onomastica
 Tracy – nome proprio di persona inglese maschile e femminile